Fogalmak
 buborék, fizikai fogalom
 szappanbuborék
 buborék, közgazdaságtani fogalom

Filmek
 Buborék (Bubble), Steven Soderbergh 2005-ös drámája
 Buborék (Bubble), Araki Tecuró 2022-es japán animációs filmje
 A buborék (The Bubble), Judd Apatow 2022-es vígjátéka
 Buborékok (1983), magyar tévéfilm
 Buborék (2005), magyar animációs kisfilm

Egyéb
 Buborék, a Pécsi Állatkert vízilova